Швеция на зимних Олимпийских играх 2010 представлена 105 спортсменами в 5 видах спорта.

Флаг Швеции на церемонии открытия нёс двукратный олимпийский чемпион по хоккею Петер Форсберг.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Дополнительный матч

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Итоговое место — 4
Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Финал

 Итоговое место — 1

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

Фигурное катание

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Сноубординг 

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Могул

 Ски-кросс

Хоккей 

 Мужчины
 Состав команды

 Групповой этап

 Четвертьфинал

 Итоговое место — 5
 Женщины
 Состав команды

 Групповой этап

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Итоговое место — 4

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Швеции в 2010 году